Het wereldkampioenschap superbike van Sugo 1991 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 25 augustus 1991 op het Sportsland SUGO nabij Murata, Japan.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Sugo